

Пельґжимка — гміна в Злоторийському повіті Нижньосілезького воєводства
 Пельґжимка — село в гміні Пельґжимка Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пельґжимка — село в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Перегримка (Пельґжимка) — село в гміні Осек-Ясельський Ясельського повіту Підкарпатського воєводства